Henry Moseley ist der Name folgender Personen:

* Henry Moseley (Physiker) (1887–1915), englischer Physiker, fand das Moseleysche Gesetz
 Henry Moseley (Ingenieur) (1801–1872), britischer Ingenieur, Verfasser eines Lehrbuchs des Bauingenieurwesens
 Henry Nottidge Moseley (1844–1891), britischer Naturwissenschaftler